Паученко — украинская фамилия. Известные носители:

 Паученко, Иван Тимофеевич — городской голова города Александрия Александрийского уезда Российской империи.
 Паученко, Яков Васильевич (1866—1914) — русский архитектор.